

Коксуський сільський округ — адміністративна одиниця, Кербулацький район, Жетисуська область
 Коксуський сільський округ — адміністративна одиниця, Шардаринський район, Туркестанська область